Йо́мен ():

 Йомен — мелкий землевладелец в феодальной Англии.

Персоналии 
 Йомен, Оуайн (род. 1978) — валлийский актёр.
 Йомен, Роберт (род. 1951) — американский кинооператор.

См. также 

 Йоманс, Рори